Кадолини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кадолини, Антонио Мария (1771—1851) — итальянский кардинал, варнавит.
 Кадолини, Иньяцио Джованни (1794—1850) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.